Мишка има више значења:

 Мишка (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Мишка (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Општина Мишка (Арад), општина у округу Арад у Румунији